Messidor was de tiende maand van de Franse republikeinse kalender; messidor betekent: oogstmaand.

Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 19 of 20 juni en eindigde op 18 of 19 juli.

Maand van de Franse republikeinse kalender